Signorelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Signorelli (* 1959), italienischer Endurosportler
 Frank Signorelli (1901–1975), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Giuseppe Signorelli (* 1947), italienischer Endurosportler
 Luca Signorelli (1441–1523), italienischer Maler
 Olga Signorelli (1883–1973), italienische Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin aus dem Russischen

Siehe auch:
 Cerro Signorelli, Ortschaft im Norden von Uruguay